Con el nombre de laguna del Monte o laguna de Monte se denomina a:
  
 La laguna de Monte, un cuerpo acuático situado en el oeste de la provincia argentina de Buenos Aires;
 La laguna del Monte, un cuerpo acuático situado en el centro-norte de la provincia argentina de Buenos Aires;
 La laguna de Monte, un cuerpo acuático situado en el municipio de El Cubillo de Uceda, provincia de Guadalajara, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, España.